Эмиль Ларсен (; ) — датский футболист, игравший на позиции левого вингера. В настоящее время работает скаутом в клубе «Люнгбю».

Клубная карьера 
В первом для себя профессиональном сезоне, Ларсен находился в приоритете у главного тренера «Люнгбю», Нильса Фредериксена. За время игры за «викингов» к Эмилю проявляли интерес не только датские клубы, но и заграничные, особенно учитывая, что контракт с клубом истекал в 2011 году.

В сезоне 2009/10 в первом дивизионе Дании стал лучшим бомбардиром своего клуба и помог клубу выйти в Суперлигу.

9 июля 2012 года подписал четырёхлетний контракт с «Оденсе».

22 января 2016 года перешёл в американский клуб «Коламбус Крю». Однако, 10 июля того же года вернулся в Данию и подписал контракт с «Люнгбю».

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Дании состоялся 14 ноября 2012 года в товарищеском матче против сборной Турции (1-1). Всего Ларсен провёл за сборную 5 матчей.

Включён в состав олимпийской сборной Дании на Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро.

Примечания

Ссылки 
 Профиль в сборной
 
 Ларсен в ОБ
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Коламбус Крю»